Powiśle Dzierzgoń – klub sportowy z Dzierzgonia, założony w 1948 roku. Barwami klubu jest zieleń i biel. W sezonie 2021/2022 występuje w gdańskiej klasie okręgowej.

Sukcesy 
 1993/1994 – awans piłkarzy do III ligi, w której przebywali tylko sezon.
 1994/1995 – Mistrzostwo Makroregionu Pomorskiego juniorów.
 1995 – mistrzostwo województwa w ramach juniorskich rozgrywek "Piłkarska Kadra Czeka".
 1995 – I miejsce w mistrzostwach Polski, w ramach juniorskich rozgrywek "Piłkarska Kadra Czeka", rozgrywanych w Złotowie.
 2004 – 3. miejsce w kraju juniorów w ramach rozgrywek Piłkarska Kadra Czeka. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano wtedy Daniela Mioduńskiego, który obecnie reprezentuje barwy Powiśla.
 2020/2021 – Puchar Polski na szczeblu województwa pomorskiego.

Wychowankowie 
 Podnoszenie ciężarów
 Piotr Mandra – podnoszenie ciężarów; w późniejszych latach zawodnik Legii Warszawa. Zwycięzca wielu zawodów krajowych, a także mistrz świata w podnoszeniu ciężarów.
 P. Nalborski – mistrz Polski juniorów w podnoszeniu ciężarów.

 Piłka nożna
 Krzysztof Kowalik – kariera w Polsce: Powiśle, Olimpia Elbląg, Jeziorak Iława, Pomezania Malbork, Jeziorak (II liga). Kariera w Niemczech: FC Carl Zeiss Jena, VfL Osnabrück, Waldhof Mannheim (2 Bundesliga), VfB Pößneck, FC Carl Zeiss Jena (Oberliga NOFV-Süd), FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nord), FC Carl Zeiss Jena (2 Bundesliga). W jednym z sezonów wybrany do kolejki sezonu 2. Bundesligi.
 Radosław Bartoszewicz 
 Rafał Kaczmarczyk 
 Bartosz Jarzembowski – urodzony w 1988 roku. 10 sierpnia 2006 zadebiutował w reprezentacji Polski juniorów, w meczu Polska - Norwegia, rozegranym w Dzierzgoniu, a zakończonym remisem 3-3.

Sezon 2019/2020 
Sezon 2019/2020 został zawieszony po 18 kolejce ze względu na pandemię SARS-Cov 2 powodującej chorobę COVID-19 zwanej koronawirusem. Jedynym meczem w 18 kolejce, który się nie odbył było spotkanie pomiędzy Arką II Gdynia a Lechią II Gdańsk.

Tabela

Spotkania

Progresja wyników

Sezon 2018/2019

Tabela

Spotkania

Sezon 2017/2018

Tabela

Spotkania

Sezon 2016/2017

Tabela

Spotkania

Sezon 2015/2016

Tabela

Spotkania

Derby Powiśla 
Derby Powiśla rozgrywane są pomiędzy Olimpią Sztum a Powiślem Dzierzgoń o miano najlepszej drużyny na terenie Powiśla. Statystyka meczów derbowych ukazana jest w sezonach 2000/2001 - 2019/2020, gdzie rozegrano 24 mecze derbowe.

Bilans spotkań

Łączne statystyki 

Według statystyk od sezonu 2000/2001 do sezonu 2019/2020 rozegrano 24 derbowe spotkania na stopniu IV Ligi pomorskiej. Średnia bramek w meczu derbowym wynosi 2,16 gola na mecz.

Historia Derbów Powiśla

Wyniki spotkań

Linki zewnętrzne 
 Nieoficjalny Serwis Internetowy Dzierzgońskiego Klubu Sportowego "Powiśle"

Kluby piłkarskie w województwie pomorskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1948
Dzierzgoń
Polskie kluby podnoszenia ciężarów
Powiśle (region)